Udržitelná móda spadá pod udržitelný design a je zároveň protipólem takzvané fast fashion - rychlé módy, která je typická pro svou nadprodukci a dopad výroby na životní prostředí. Oproti fast fashion cílí udržitelná móda při výrobě na dodržení ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. Udržitelně vyrobené oblečení, obuv či doplňky nejsnadněji poznáte podle certifikací jako jsou GOTS (Global Organic Textile Standard) či Fair Trade.

Tragédie v Rana Plaza 
Stěžejní roli pro zvýšení povědomí o dopadech fast fashion a zároveň popularizaci udržitelné módy hrálo zhroucení bangladéšské továrny Rana Plaza v roce 2013, ve které vyráběla své oblečení řada populárních fast fashion značek. Při havárii přišlo o život 1 129 lidí a vyvolala celosvětovou kritiku textilního průmyslu.

Udržitelná móda v České republice 
Zájem o udržitelnou módu v Čechách během roku 2019 stále stoupal i podle zjištění Fashion research projektu módního vyhledávače GLAMI.

Výzkumný projekt vznikl ve spolupráci s agenturou Response a za využití dat z Českého národního panelu výzkumné agentury NMS Market Research a dotazníkového průzkumu mezi 176 českými e-shopy s módou. Podle zjištění 61 % českých zákazníků udává, že je jejich nákupní chování oblečení ovlivněno udržitelným přístupem k přírodě. Více než polovina nakupujících se pak zaměřuje na výběr kvalitnějšího oblečení (58 %). Každý druhý si je pak ochotný za udržitelnější produkt připlatit. 8 z 10 dotazovaných pak zajímá také materiál, ze kterého je oblečení vyrobené. Češi také z výzkumu vyšli jako šetrný národ - zakoupené oblečení dvě třetiny dotazovaných více než 30x. Podíl v obratu udržitelného segmentu v celkovém módním e-commerce se v roce 2019 pohyboval okolo 0.5 % a očekává se jeho další růst.

V reakci na výzkum začalo udržitelné značky agregovat i samotné GLAMI pod mezinárodní doménou GLAMI.eco.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Móda
Udržitelnost
Environmentalismus